Masterman ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Thomas Masterman (1869–1941), Zoologe
 Charles Masterman (1873–1927), britischer Politiker und Journalist
 George Frederick Masterman (1833–1893), britischer Militärangehöriger und paraguayischer Militärarzt  
 Margaret Masterman (1910–1986), britische Linguistin und Philosophin